UGL steht als Abkürzung für:

 Unabhängige Grüne Liste, siehe Liste grüner Parteien
 Unione Generale del Lavoro, ein italienischer Gewerkschaftsbund

UGL